Стрийковський — польське, українське та білоруське прізвище.

Персоналії 
 Стрийковські — шляхетський рід.
 Мацей Стрийковський (1547—1593) — польський військовик, історик, поет.
 Юліан Стрийковський (1905—1996) — польський журналіст.